Горњи Град () је насеље и управно средиште истоимене општине Горњи Град, која припада Савињској регији у Словенији.

По последњем попису из 2002. године насеље Горњи Град имало је 922 становника.

Спољашње везе 

Насељена места у Словенији
Википројект географија/Насеља у Словенији